Número ordinal
Ou ainda:
Décima - em métrica poética

Pessoas
Décimo Júnio Bruto - nome de vários cônsules romanos
Décimo Júnio Bruto Albino
Décimo Júnio Bruto Galaico
Décimo Júnio Silano
Décimo Silano (exilado por Augusto)

0010